Plusieurs cathédrales ont été nommées cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption en l’honneur de l’Assomption de Marie.

En France 

Beaucoup de cathédrales en France utilisent ce vocable, comme nombre de vocables en « Notre-Dame » :
 la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption d’Ajaccio ;
 la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Clermont-Ferrand ;
 l’ancienne cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption d’Entrevaux (ancien évêché de Glandève) ;
 l’ancienne cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Lescar ;
 la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Mariana à Lucciana ;
 la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Luçon ;
 la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Mata Utu à Wallis-et-Futuna;
 la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Montauban ;
 la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Riez ;
 la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Saint-Pierre de la Martinique ;
 la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Senez.

En Italie 

 la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption d’Alife
 la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption d'Aoste
 la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption d’Asti
 la cocathédrale et basilique Notre-Dame-de-l’Assomption d’Atri
 la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Brescia
 la basilique-cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Carpi
 la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Chioggia
 la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Côme
 la basilique-cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Crotone
 la basilique-cathédrale de la Vierge-de-l’Assomption de Lodi
 la basilique-cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Lucera
 la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption
 la basilique-cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Nardò
 la basilique-cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Padoue
 la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Pise
 la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Sienne
 la basilique et ancienne cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Torcello
 la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Volterra

Autres pays 
On trouve également des cathédrales ainsi nommées dans d’autres pays :

En Europe 
 la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Coire, en Suisse ;
 la basilique-cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption d’Évora au Portugal ;
 la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Funchal au Portugal ;
 la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Kaposvár en Hongrie ;
 la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Rabat à Malte ;
 la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Saint-Pétersbourg en Russie ;
 la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption-et-Saint-Étienne de Spire en Allemagne ;
 la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Thurles en Irlande ;
 la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Tuam en Irlande ;
 la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Vác en Hongrie ;
 la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Valladolid en Espagne ;

En Afrique 
 la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Libreville au Gabon ;
 la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Manga au Burkina Faso ;
 la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Manzini en Eswatini ;
 la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Tanger au Maroc ;

En Amérique 
 la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Cap-Haïtien en Haïti ;
 la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption des Cayes en Haïti ;
 la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Córdoba en Argentine ;
 la basilique-cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Cuzco au Pérou ;
 la basilique-cathédrale  de Mariana au Brésil ;
 la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Moncton au Canada;
 la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption d’Oaxaca au Mexique ;
 la basilique-cathédrale  de Popayán en Colombie ;
 la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Port-au-Prince en Haïti ;
 la basilique-cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Santiago de Cuba à Cuba ;
 la basilique-cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Zacatecas au Mexique.

Autres édifices 
Sous un vocable voisin, on trouve également :
 la basilique-cathédrale de l’Assomption-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie de Lviv en Ukraine ;
 la basilique-cathédrale de l’Assomption-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie de Płock en Pologne.

Voir aussi 
 , une variante de la même dédicace également très utilisée.
 , d’après le nom de la fête du  dans l’Église orthodoxe.
 
 
 
 
 Liste des cathédrales

NotreDameDeLAssomption
~